Gunning steht für:

 Gunning (Australien), Ort in New South Wales

Gunning ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Gunning (* 1944), britischer Komponist
 Henry C. Gunning (1901–1991), kanadischer Geologe
 Jan Willem Boudewyn Gunning (1860–1913), niederländischer Agrarwissenschaftler und Ornithologe
 Jan Willem Gunning (1827–1900), niederländischer Chemiker
 Johannes Hermanus Gunning (Theologe) (1829–1905), niederländischer reformierter Theologe
 Johannes Hermanus Gunning (Philologe) (1859–1951), niederländischer Altphilologe und Lehrer
 Lisa Gunning (* 1972), britische Filmeditorin
 Megan Gunning (* 1992), kanadische Freestyle-Skierin
 Pieter Gunning (1913–1967), niederländischer Hockeyspieler
 Robert Gunning (* 1931), US-amerikanischer Mathematiker
 Sarah Ogan Gunning (1910–1983), US-amerikanische Sängerin und Liedtexterin